Kiiski kan syfta på:

 Kiiski – en finländsk minsvepare som byggdes år 1937, se Ahven 2
 Kiiski-klass – en fartygsklass bestående av minsvepare som används av den finländska marinen byggda 1981–1985
 Maa-Kiiski – en ö i kommunen Pyhäjoki i Finland